Друга Бундесліга 2022—2023 () — 49-й сезон другої німецької Бундесліги. Чемпіонат стартував 15 липня 2022 року, а фінішує 28 травня 2023 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив чотири голи.(H) – Вдома(A) – Гості

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 
 Друга Бундесліга на soccerway 

2023
Німеччина
Німеччина
2022 у німецькому спорті
2023 у німецькому спорті